Follow Me Home (1996), een film uit 1996
 Follow Me Home (album), een album van de Amerikaanse rapper Jay Rock
 Follow Me Home (Sugababes), een nummer van de Sugababes